Die Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. Juli 2007 in Newport stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. Es fand zusammen mit den Catella Swedish Open in Båstad und den Allianz Suisse Open Gstaad in Gstaad statt, die wie das Turnier in Newport zur International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Mark Philippoussis, der 2006 seine Karriere beendete. Nachfolger wurde Fabrice Santoro, der als an vier Gesetzter das reinfranzösische Finale gegen Nicolas Mahut für sich entschied. Nach fünf Jahren ohne Turniererfolg gewann Santoro seinen fünften Karrieretitel.
Im Doppel gewannen Robert Kendrick und Jürgen Melzer den Titel im Vorjahr. Beide spielten dieses Jahr nicht beim Turnier mit. Mit Jordan Kerr und Jim Thomas gewannen die Turniersieger von 2004 und 2005 den Titel in diesem Jahr zum bereits dritten Mal – Kerr hatte zudem schon 2003 einen Titel mit einem anderen Partner gewonnen und wurde damit zum alleinigen Rekordsieger im Doppel. Beide gewannen ihren sechsten Karrieretitel, für Thomas war es außerdem der letzte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 391.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 416.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)